Прецизио́нные спла́вы (от  — точность) — группа сплавов с заданными физико-механическими свойствами. В эту группу, как правило, входят высоколегированные сплавы с точным химическим составом.

Маркировка 

Согласно ГОСТ 10994-74 «Сплавы прецизионные. Марки», маркировка сплавов (кроме термобиметаллов) состоит из двузначного числа, обозначающего среднюю массовую долю элемента и буквенного обозначения элемента после цифры. Железо в маркировке сплава не указывается. При маркировке термобиметаллов, как и обычных сталей массовая доля проставляется после буквы элемента. Буква «А» в конце маркировки обозначает повышенные требования к чистоте металла. Буква «Е» указывает на то, что сплав магнитнотвердый.

Для обеспечения повышенной чистоты применяют дополнительные методы очистки сплавов:
 вакуумно-индукционная выплавка;
 электронно-лучевая выплавка;
 плазменный переплав;
 электрошлаковый переплав;
 вакуумно-дуговой переплав.

В маркировку таких сплавов добавляются буквы, соответственно: ВИ, ЭЛ, П, Ш, ВД.

Классификация 
Прецизионные сплавы можно разделить на ряд групп в зависимости от их свойств:
 магнитно-мягкие сплавы;
 магнитно-твёрдые сплавы;
 сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР);
 сплавы с заданными свойствами упругости;
 сверхпроводящие сплавы;
 термобиметаллы.

Магнитно-мягкие сплавы 
Сплавы, обладающие высокой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой в слабых полях. К таковым относятся:

Магнитно-твёрдые сплавы 
Сплавы с определённым сочетанием параметром петли гистерезиса или предельной петли гистерезиса. К таковым относятся:

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения 

Иногда именуются как «инварные сплавы» (от слова «инвар» — сплава 36Н, первого открытого сплава с очень низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР)). К таковым относятся:
 36Н () — инвар, имеет однофазную внутреннюю структуру. Плотность 8130 кг/м³, температура плавления 1425 °C. ТКЛР составляет 1,2/°C на промежутке от −20…+100 °C;
 33НК () (Ni — 33 %, Co — 4,5 %, Fe — остальное) в отожженном состоянии имеет ТКЛР α не более 1,5/°C (в диапазоне −60…+100 °C). Особо чистые сплавы имеют ТКЛР до 0,55/°C (в диапазоне +20…+100 °C);
 42Н (, FeNi42), содержащий 42 % никеля имеет α ≈ 5,3/°C, такой же как и у кремния, что позволяет широко использовать его в электронике;
 29НК ( и ) (Co 17 %, Ni 29 %, Fe — остальное) имеют ТКЛР как и у боросиликатного стекла, поэтому применяются в оптике, которая может работать в широком диапазоне температур, например на спутниках;
 другие сплавы: 30НКД, 32НКД, 32НК-ВИ, 35НКТ, 36НХ, 38НКД, 39Н, 42НА-ВИ, 47НХ, 47Н3Х, 7НД, 47НХР, 48НХ, 52Н, 58Н-ВИ.

Также к сплавам с заданным ТКЛР относится платинит: его коэффициент позволяет изготавливать проводники, впаиваемые в стекло (токовводы) при изготовлении вакуумной аппаратуры и электрических ламп накаливания.

Сплавы с заданными свойствами упругости 
Сплавы с высокой степенью упругости и рядом других свойств: коррозионная устойчивость, прочность, определённым температурным коэффициентом модуля упругости. К таковым относятся:

Сплавы с определёнными электрическими свойствами 
К сплавам с высокой степенью проводимости при низких температурах относятся: 25БТ, БТЦ-ВД, 70ТМ-ВД.

Сверхпроводящие сплавы

Сплавы с высоким электрическим сопротивлением

Термобиметаллы 

Термобиметаллы представляют собой материал состоящий из двух или более слоев металлов или сплавов с различными температурными коэффициентами линейного расширения, что обеспечивает упругую деформацию при изменении температуры.

Биметаллы обычно изготавливают из сталей:

См. также 
 Сверхпроводник
 Биметаллическая пластина

Примечания

Литература 
 ГОСТ 10160-75. Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия.
 ГОСТ 14082-78. Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия.

ГОСТ
Прецизионные сплавы